4 zbiorniki wodne w Polsce:
 Jezioro Nowe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Jezioro Nowe – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym
 Jezioro Nowe – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Różan
 Jezioro Nowe – staw w woj. opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Izbicko

Zobacz też 
 Nowe